Цесария:
 Цесария — название Австрийской империи.
 Цесария — название Священной Римской империи.

Цесарская нация — это народы государства на землях Германии и Австрии. В книге «География или краткое земного круга описание», изданной в 1715 году, дано описание отдельных стран Европы, в числе которых «Государство Цесарское». В этой книге о Германии сказано:
«Государство Цесарское еже и немецкое, или германию нарицается…».

Происхождение названия:

Цесарь (от греч. kaisar, ср. кесарь) (истор.). В Московской Руси - название императора германского времен т. наз. Священной Римской империи.

Цесарь, кесарь, лат. государь, император, более римский император, почему на юге чехов и венгров зовут цесарцами.

Само слово «цесарь» («кесарь», «цезарь») обозначало государя, императора С таким именем известен Гай Юлий Цезарь - древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель (100 или 102 г. до н.э.)

После смерти великого императора многие монархи хотели связать себя с легендарным именем Цезарь. От этого слово произошли немецкое слово «Kaiser» («кайзер»), а также русское слово «царь».